Vincennes puede referirse a lugares diversos:
 Vincennes, ciudad de Isla de Francia (Francia).
 Bosque de Vincennes
 Castillo de Vincennes
 Vincennes, ciudad de Indiana (Estados Unidos).
 Saint-Luc-de-Vincennes, municipio de Quebec (Canadá).